Entrada (beisebol)

Localidades 

Inning (Erding)
Inning (Starnberg)

Desambiguações de topônimos